Алекса́ндр Ви́гдоров:
 Вигдоров, Александр Львович (род. 1955) — советский и российский архитектор. Автор проектов ряда станций Московского метрополитена.
 Вигдоров, Александр Семёнович (1942—2021) — советский и российский актёр.